Meligethinae — подсемейство жуков-блестянок (Nitidulidae).

Описание 
Мелкие блестящие жуки (от 1,1 мм у Micropria до 4,5 мм Meligethes). Средние и задние голени уплощены. Усики 11-члениковые с булавой из 3—4 сегментов. Формула лапок: 5-5-5. Встречаются повсеместно. Антофаги, развиваются на цветках. Рапсовый цветоед развивается на рапсе, наносит вред.

Классификация 
Более 40 родов, около 800 видов

 Acanthogethes Reitter, 1871
 Afrogethes Audisio & Cline, 2009
 Anthystrix Kirejtshuk, 1981
 Aristogethes Audisio & Cline, 2009
 Asterogethes Audisio & Cline, 2009
 Astylogethes Kirejtshuk, 1979
 Bolbocerogethes Audisio & Cline, 2009
 Boragogethes Audisio & Cline, 2009
 Brassicogethes Audisio & Cline, 2009
 Chromogethes Kirejtshuk, 1989
 Clypeogethes Scholz, 1932
 Cornutopria Endrödy-Younga, 1978
 Cryptarchopria Jelinek, 1975
 Cyclogethes Kirejtshuk, 1979
 Fabogethes Audisio & Cline, 2009
 Genistogethes Audisio & Cline, 2009
 Horakia Jelinek, 2000
 Idiogethes Kirejtshuk, 1977
 Indogethes Audisio & Cline, 2009
 Jelinekigethes Audisio & Cline, 2009
 Lamiogethes Audisio & Cline, 2009
 Lariopsis Kirejtshuk, 1989
 Lechanteuria Endrödy-Younga, 1978
 Lucanopria Audisio & Cline, 2009
 Meligethes Stephens, 1830
 Meligethinus Grouvelle, 1906
 †Melipriopsis Kirejtshuk, 2011
 Microporodes Endrödy-Younga, 1978
 Microporum Waterhouse, 1876
 Micropria Grouvelle, 1899
 Neolariopsis Audisio & Cline, 2009
 Odontholariopsis Audisio & Cline, 2009
 Paleogethes Audisio & Cline, 2009
 Palmopria Endrödy-Younga, 1978
 Pria Stephens, 1830
 Pria dulcamarae (Scopoli, 1763)
 Restiopria Audisio, Jelinek & Cline, 2011
 Rubiogethes Audisio & Cline, 2009
 Sagittogethes Audisio & Cline, 2009
 Sebastiangethes Audisio, Kirk-Spriggs & Cline, 2008
 Stachygethes Audisio & Cline, 2009
 Tarchonanthogethes Audisio & Cline, 2009
 Tarchonanthopria Audisio et al, 2014
 Thymogethes Audisio & Cline, 2009
 Xenostrongylogethes Audisio & Cline, 2009
 Xerogethes Audisio & Cline, 2009

Примечания

Литература 
 Кирейчук А. Г. (1992). Сем. Блестянки — Nitidulidae.; В кн.: Определитель насекомых Дальнего Востока, Ст-Петербург, Наука, Т. 3, часть 2: 114—209.
 Kirejtshuk A. G. (2008). A current generic classification of sap beetles (Coleoptera, Nitidulidae). Zoosystematica Rossica, 17: 107—122. PDF

Блестянки (жуки)
Подсемейства насекомых